El término cristalería puede hacer referencia a:

 Cristalería, el conjunto de piezas de cristal o vidrio (vasos, copas, jarras...) que se utilizan para el uso en la mesa para servir y beber líquidos.

Cristalería o vidriera, el lugar de fabricación del vidrio o del cristal;
Cristalería, un lugar de venta de vidrios y espejos;
Cristalería, una empresa que trabaja en asuntos relacionados con el cristal y la artesanía del cristal o cristales decorativos, además de la sustitución o colocación de cristales en hogares, empresas, escaparates;